Открытый чемпионат Европейской Формулы-3 2011 — это 3-й сезон данного первенства машин в классе Формула-3 под этим названием.

Сезон начался в третий уик-энд апреля этапом на испанской трассе имени Рикардо Томо и завершился 30 октября на другой испанской трассе — Каталунья, по завершении 8 этапов сезона.

Алекс Фонтана приносит Corbetta Competizioni первый в её истории личный титул в рамках данного чемпионата.

Заявочный лист

Календарь 
Предварительный календарь сезона-2011 был опубликован 12 декабря 2010. Месяц спустя — 19 января 2011 была выпущена окончательная версия календаря.

Изменения в календаре 
В 2011-м году серия не вернулась на испанскую трассу в Хараме. Первоначально её место должен был занять немецкий этап на трассе Нюрбургринг, но, в итоге, после нескольких лет перерыва, серия вернулась в Португалию: раунд принял автодром Алгарве.

Общий зачёт

Личный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Copa F306/300 
 Схема присуждения очков такова:

Общий зачёт составлен с учётом лишь 14 лучших гонок сезона.

Командный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Очки приносят только два лучших пилота в каждой из гонок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Страница сезона  на сайте журнала SpeedSport

Европа
2011